Отис Ли Бёрдсонг (; родился 9 декабря 1955 в Уинтер-Хейвене, Флорида) — американский профессиональный баскетболист.

Профессиональная карьера 
Играл на позиции атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Учился в Хьюстонском университете, в 1977 году был выбран на драфте НБА под 2-м номером командой «Канзас-Сити Кингз». Позже выступал за команды «Нью-Джерси Нетс» и «Бостон Селтикс». Всего в НБА провёл 12 сезонов. Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1979—1981, 1984). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1981). В 1977 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Southwest, а также включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 696 игр, в которых набрал 12 544 очка (в среднем 18,0 за игру), сделал 2072 подбора, 2260 передач, 858 перехватов и 143 блокшота.

Карьера в сборной США 
В 1975 году Бёрдсонг стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Мехико.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Хьюстон Кугарз» (баскетбол)
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу